TV Miramar ist der Name:

  eines brasilianischen Regionalsender, s. TV Miramar (Brasilien)
  eines TV-Senders in brasilianischem Besitz, der in Mosambik sendet, s. TV Miramar (Mosambik)
  eines lokalen TV-Senders in der Stadt Miramar in Florida, s. TV Miramar (Florida)